Ryan Murphy (schrijver) (1965), Amerikaans schrijver, producer en regisseur
 Ryan Murphy (honkballer) (1981), Canadees honkballer
 Ryan Murphy (zwemmer) (1995), Amerikaans zwemmer